Janiszewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Janiszewo, un village du powiat de Lipno ;
 Janiszewo, un village du powiat de Włocławek.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Janiszewo, un village ;
 Janiszewo, un village du powiat de Mrągowo ;

 dans d'autres voïvodies :
 Janiszewo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Janiszewo, un village de la voïvodie de Poméranie ;